Belœil (Nederlands: Belle) is een Waalse plaats en gemeente in de provincie Henegouwen in België. De gemeente telt ruim 14.000 inwoners.

Kernen

Deelgemeenten

Demografische ontwikkeling

Demografische ontwikkeling voor de fusie 

 Bron:NIS - Opm:1831 t/m 1970=volkstellingen; 1976= inwoneraantal op 31 december

Demografische ontwikkeling van de fusiegemeente
Alle historische gegevens hebben betrekking op de huidige gemeente, inclusief deelgemeenten, zoals ontstaan na de fusie van 1 januari 1977.

Bronnen:NIS, Opm:1831 tot en met 1981=volkstellingen; 1990 en later= inwonertal op 1 januari

Bezienswaardigheden 
De toeristische attractie van het dorp is het kasteel van de Prinsen de Ligne, dat in het bezit is van een grote bibliotheek en een reusachtig park met honderden hectaren bos. Aubechies is erkend als een van de mooiste dorpen van Wallonië (Les Plus Beaux Villages de Wallonie) en heeft een archeologisch museum Archeosite van Aubechies-Beloeil met replica's van prehistorische en Gallo-Romeinse gebouwen.

Politiek

Resultaten gemeenteraadsverkiezingen sinds 1976 

(*) 1976: PCB (5,9%), RW (3,39%) / 1982: PCB (3,75%) / 1988: IC (5,21%) / 2012: RLB (3,83%) / 2018: NATION (3,21%)De meerderheid wordt vet aangegeven. De grootste partij is in kleur.

Geboren 
 Édouard Empain (1852-1929), ingenieur
 Arnaud Ghislain (1988), sprinter
 Christiane Lenain (1935), actrice

Zie ook 
 Lijst van beschermd erfgoed in Belœil

Externe link 
 Gemeente Belœil

 
Plaats in Henegouwen